Mehrere Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Barham. Namensgeber war Charles Middleton, 1. Baron Barham (1726–1813), der im Laufe seines Lebens u. a. Erster Lord der Admiralität war. Diese Schiffe waren:

 HMS Barham (1811), ein 74-Kanonen-Linienschiff dritten Ranges, das 1834 abgewrackt wurde. Bekannt ist sie u. a. durch die Reise des Schriftstellers Sir Walter Scott, der damit 1831 nach Malta reiste.
 HMS Barham (1860), eine hölzerne Schraubenfregatte, deren Bauauftrag storniert wurde
 HMS Barham (1889), ein Kreuzer dritten Ranges, der im Mittelmeer stationiert war und 1914 verschrottet wurde. Sie war Typschiff der Barham-Klasse, ihr einziges Schwesterschiff war die HMS Bellona.
 HMS Barham (1914), ein Schlachtschiff der Queen-Elizabeth-Klasse, das im Ersten Weltkrieg an der Skagerrakschlacht teilnahm und 1941 vom deutschen U-Boot U 331 im Mittelmeer versenkt wurde.

Literatur 
 

Schiffsname der Royal Navy